Le psaume 19 peut désigner :
 le psaume 19 (18) : psaume 19 selon la numérotation hébraïque, psaume 18 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 20 (19) : psaume 20 selon la numérotation hébraïque, psaume 19 selon la numérotation grecque.